Вейсенбрух — фамилия. Известные носители:
 Вейсенбрух, Иохан Хендрик
 Вейсенбрух, Ян